Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 года среди мужчин весом до 90 кг проходили 20 сентября.

Результаты 

КГ: Кикэн-гати = победа вследствие отказа

Матчи за бронзу 

ФГ: Фусэн-гати = победа вследствие неявки соперника

Ссылки 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004